Palo duro puede referirse a:

 El nombre común de la planta Amelanchier ovalis.
 El nombre común de la planta Prunus mahaleb.